Der Indonesia Open Grand Prix Gold 2012 im Badminton fand vom 25. bis zum 30. September 2012 in Palembang statt. Die Veranstaltung ist nicht zu verwechseln mit der höherrangigen Indonesia Open. Es war die dritte Auflage des Turniers.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Simon Santoso (Viertelfinale)
  Sho Sasaki (Viertelfinale)
  Tommy Sugiarto (Viertelfinale)
  Dionysius Hayom Rumbaka (Finalist)
  Sony Dwi Kuncoro (Champion)
  Alamsyah Yunus (Halbfinale)
  Arif Abdul Latif (Viertelfinale)
  Andre Kurniawan Tedjono (2. Runde)
  Misbun Ramdan Mohmed Misbun (3. Runde)
  Chan Kwong Beng (nicht gestartet)
  Zulfadli Zulkiffli (3. Runde)
  Hong Ji-hoon (3. Runde)
  Goh Soon Huat (3. Runde)
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin (3. Runde)
  Andrew Smith (3. Runde)
  Chen Yuekun (3. Runde)

Finalrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Liu Xin (1. Runde)
  Han Li (Champion)
  Xing Aiying (2. Runde)
  Belaetrix Manuputi (1. Runde)
  Maria Febe Kusumastuti (1. Runde)
  Aprilia Yuswandari (Viertelfinale)
  Adriyanti Firdasari (Halbfinale)
  Hera Desi Ana Rachmawati (Viertelfinale)

Finalrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Mohammad Ahsan / Bona Septano (nicht gestartet)
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata (1. Runde)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Champion)
  Angga Pratama / Ryan Agung Saputra (Finalist)
  Hoon Thien How / Tan Wee Kiong (1. Runde)
  Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (1. Runde)
  Ricky Karanda Suwardi / Muhammad Ulinnuha (2. Runde)
  Markus Fernaldi Gideon / Agripina Prima Rahmanto (Viertelfinale)

Finalrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
  Eom Hye-won / Chang Ye-na (Finalist)
  Anneke Feinya Agustin / Nitya Krishinda Maheswari (Viertelfinale)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (1. Runde)
  Vita Marissa / Nadya Melati (2. Runde)
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (Halbfinale)
  Koharu Yonemoto / Yuriko Miki (2. Runde)
  Suci Rizky Andini / Della Destiara Haris (Viertelfinale)

Finalrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Champion)
  Muhammad Rizal / Debby Susanto (Finalist)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Viertelfinale)
  Fran Kurniawan / Shendy Puspa Irawati (2. Runde)
  Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (2. Runde)
  Kim Gi-jung / Chang Ye-na (1. Runde)
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (Viertelfinale)
  Kim Sa-rang / Eom Hye-won (Halbfinale)

Finalrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Referenzen 
 tournamentsoftware.com

2012
Badmintonwettbewerb in Palembang
BWF Grand Prix 2012